Schumabekow () ist der Familienname folgender Personen:

 Bolat Schumabekow (* 1972), kasachischer Politiker
 Maxim Konakbajewitsch Schumabekow (* 1999), russischer Fußballspieler
 Ongalsyn Schumabekow (* 1948), kasachischer Jurist und Politiker
 Schengisbek Schumabekow (* 1945), kasachischer Geheimdienstdirektor